Bläsner ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Bläsner (* 1980),  deutscher Politiker (FDP) und seit 2009 Mitglied des Sächsischen Landtags.
 Franz Bläsner (1899–1934), deutscher SA-Mann und Opfer des Röhmputsches.